Aimée est un nom propre.

Étymologie 
Aimée vient du prénom latin Amata, féminin d'Amatus (qui est aimé), participe passé du verbe amare (« aimer »).

Prénom 
Aimée est un prénom féminin, qui a eu pour autres formes Amée, et plus récemment Amy, Aimeline ou Aimelyne.

Personnes portant ce prénom

Sainte chrétienne 
 Aimée d'Assise († 1252), nièce de Claire d'Assise, vierge, fêtée le 20 février

Pseudonyme 
 
 Françoise Judith Sorya Dreyfus, actrice française.

Œuvre 

 Aimée, album de Julien Doré sorti le 4 septembre 2020 ;
 Aimée, film de Joël Farges sorti en 1981.

Psychanalyse 
 Aimée , un cas en psychanalyse, étudié par Jacques Lacan

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des prénoms d'origine latine
 Janique Aimée, feuilleton télévisé français diffusé en 1963 et rediffusé en 1970

Homonymie
Homonymie de prénom
Aimee